Ponteiro - componente de instrumentos de medida analógicos que indica o valor medido
Ou ainda:
Ponteiro (programação), ou apontador - termo utilizado em programação de computadores para designar um dado que se refere ("aponta") a um endereço de memória
Ponteiro (ferramenta) - ferramenta utilizada na construção civil para quebrar coisas duras
 Ponteiro (futebol) - Posição de um jogador de futebol
Ponteiro - posição de um jogador no voleibol
Ponteira (capoeira)

Desambiguação